Мустоя () — топоним в Эстонии:

 Мустоя — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа.
 Мустоя — река в уезде Вырумаа.
 Мустоя — природный парк в уезде Вырумаа.

См. также 
 Мустаоя